Dolní Olešná (německy Nieder-Ullischen) je součástí obce Hrabišín v okrese Šumperk.

Obyvatelstvo

Počet obyvatel 
Počet obyvatel podle úředních nebo jiných záznamů:

Počet domů 
Počet domů podle úředních nebo jiných záznamů:

Kulturní památky 
V katastru obce jsou evidovány tyto kulturní památky:
 Boží muka - empírová kamenická práce z roku 1820 severozápadně obce při polní cestě

Reference 

Vesnice v okrese Šumperk
Hrabišín
Sídla v Hanušovické vrchovině